Bridger ist der Familienname folgender Personen:
 Deonne Bridger (* 1972), australische Bogenschützin
 Jay Bridger (* 1987), britischer Rennfahrer
 Jim Bridger (1804–1881), US-amerikanischer Trapper, Scout und Entdecker
 Tommy Bridger (1934–1991), britischer Autorennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bridger (Montana)
 Bridger (South Dakota)
 Bridger (Wyoming)
Gebirge in den Vereinigten Staaten:

 Bridger Mountains (Montana)
 Bridger Mountains (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bridger Antelope Trap, in Evanston, Wyoming, ID-Nr. 71000893
 Bridger Arms Apartments, in Bozeman, Montana, ID-Nr. 87001799
 Bridger Coal Company House, in Bridger, Montana, ID-Nr. 87001215
 Bridger Immigrant Road-Dry Creek Crossing, in Cody, Wyoming, ID-Nr. 75001900
 Bridger Immigrant Road--Waltman Crossing, in Casper, Wyoming, ID-Nr. 75001905
 Bridger Opera House, in Bridger, Montana, ID-Nr. 87001217
 Bridger's Pass, in Rawlins, Wyoming, ID-Nr. 70000669

Sonstiges
 Bridger Bay, Bucht der Coronation-Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Mount Bridger, Berg im Viktorialand, Antarktis